

Militaria 
 M1 Garand – amerykański karabin samopowtarzalny
 M1 Carbine – amerykański karabinek
 M1 Thompson – amerykański pistolet maszynowy
 M1 Bazooka – amerykański granatnik przeciwpancerny
 M1 Light Tank – amerykański czołg lekki
 M1 Abrams – amerykański czołg podstawowy
 M1 – amerykańska mina przeciwpancerna
 M1 – amerykański miotacz ognia
 M1 – amerykański moździerz
 M1 – amerykański hełm
 M1 – amerykański bagnet
 M1 – amerykańskie działo przeciwlotnicze
 AN-M1 – amerykańska bomba kasetowa
 Gepard M1 – węgierski karabin wyborowy
 Benelli M1 – włoska samopowtarzalna strzelba
 M-1 Wołna – radziecka okrętowa rakieta przeciwlotnicza
 M-1 (1970) – motorówka reprezentacyjna polskiej Marynarki Wojennej

Transport 
 M1 – autostrada na Węgrzech
 M1 – symbol żółtej linii metra w Budapeszcie
 M1 – typ wagonów metra w Pradze
 M1 – symbol pierwszej linii warszawskiego metra
 M1 – jedna z autostrad w Macedonii, obecnie A1
 M1 – droga na Białorusi, przedłużenie polskiej autostrady A2
 M1 – droga magistralna w Rosji, kontynuacja M1 na terenie Białorusi
 M1 – autostrada w Wielkiej Brytanii
 M-1 – polski szybowiec amatorski
 BMW M1 – samochód sportowy BMW

Pozostałe znaczenia 
 M1 – nr katalogowy listy Messiera nadany Mgławicy Kraba
 M1 – oznaczenie jednego z agregatów pieniądza
 M1 – sieć handlowa
 M1 – stacja telewizyjna na Węgrzech
 M1 – singapurskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
 M-1 Global − rosyjska organizacja mieszanych sztuk walki (MMA)
 Apple M1 − oznaczenie procesora firmy Apple